Die 66. Rallye Schweden war der 2. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 15. bis zum 18. Februar 2018 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Thierry Neuville und Hyundai meldeten sich nach dem schwachen Saisonstart bei der Rallye Monte-Carlo mit einer starken Vorstellung in den tief verschneiten Wäldern rund um Torsby eindrucksvoll zurück. Obwohl Neuville am Freitag als Fünfter verhältnismäßig früh in die Wertungsprüfungen starten musste, ging er schon nach der dritten Wertungsprüfung in Führung und gab diese anschließend nicht mehr ab. Einen heiklen Moment gab es am Samstagnachmittag zu überstehen, als Neuville mit seinem Hyundai i20 WRC an der berühmten Sprungkuppe Colins Crest in bedrohlicher Schräglage durch die Luft flog. Mit zwei Bestzeiten verschaffte er sich einen guten Vorsprung, den er dann am Schlusstag ins Ziel brachte. Für Neuville war es der siebte Sieg in der WRC.

Im Kampf um den Sieg zwar geschlagen, aber dennoch glücklich war Craig Breen (Citroën) über Platz zwei, sein bisher bestes Resultat in der WRC. Nach gelungenem Auftakt hatte sich der Ire am Freitagnachmittag mit zwei WP-Bestzeiten nach vorne gearbeitet und anschließend am Samstagvormittag Platz zwei übernommen. Am Samstagnachmittag konnte er dann nicht mehr mit Neuvilles Tempo mithalten.

Mit Rang drei war Andreas Mikkelsen (Hyundai) zufrieden. Der Norweger hatte am Freitagabend auf dem zweiten Rang gelegen, war dann nach einem Fahrfehler am Samstag aber zurückgefallen und musste sich anschließend wieder nach vorne kämpfen.

Hart Umkämpft waren am Schlusstag die Ränge vier bis sechs. Letzteren hatte Esapekka Lappi (Toyota) vor den letzten drei Wertungsprüfungen belegt, doch mit Bestzeit bei der vorletzten WP schob sich der Finne bis auf Platz vier nach vorne, womit er auch seinen Teamkollegen und Vorjahressieger Jari-Matti Latvala hinter sich ließ. Hayden Paddon war bei der Powerstage von der Strecke gerutscht, würgte dabei den Motor seines Hyundai ab und verlor dadurch die entscheidenden Sekunden.

In der Fahrerwertung hat nach zwei von 13 Rallyes der Saison 2018 Neuville mit 41 Punkten die Führung übernommen. Zweiter ist Ogier mit 30 Punkten, Rang drei teilen sich Latvala und Lappi mit 23 Zählern.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 67 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://rallysweden.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2018